Señor del Tiempo puede referirse a:
Señor del Tiempo (DC Comics), personaje ficticio de DC Comics.
Señores del Tiempo, raza ficticia de Doctor Who.